Les enrôlés de force ( et ) ou l'enrôlement forcé sont les termes qui désignent les individus contraints à servir dans les forces armées d'un pays étranger. Ils peuvent faire référence aux :

 , l'ensemble des individus qui ont été forcés de rejoindre la Wehrmacht pendant l' ;
 Enrôles de force, ancien parti politique luxembourgeois et un groupe de pression créé en 1979 qui cherche à représenter les intérêts de ces personnes.

Voir aussi 
 Malgré-nous et Malgré-elles (France)
 Zwangssoldaten (Belgique)